Departament de Beni, divisió administrativa de Bolívia que limita amb el Brasil i els departaments de Pando, Santa Cruz, Cochabamba i La Paz
 Riu Beni, afluent del riu Amazones al nord de Bolívia
 Elisa Beni (Logronyo, 1965), periodista espanyola, especialista en periodisme judicial 
 Dario Beni (Roma, 1889 - 1969), ciclista italià que va córrer entre 1909 i 1921
 Beni-, prefix típic de diferents topònims d'origen àrab. En àrab vol dir «fills de».